Boasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Boasjön (Bräkne-Hoby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (8,86 ha)
Boasjön (Eringsboda socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun,  (34,9 ha)
Boasjön (Ronneby socken, Blekinge), sjö i Ronneby kommun, 
Boasjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (12,9 ha)
Boasjön (Okome socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Boasjön (Torups socken, Halland), sjö i Hylte kommun,  (9,37 ha)
Boasjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun, 
Boasjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (55,8 ha)
Boasjön (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun och Vetlanda kommun,  (18,6 ha)
Boasjön (Torpa socken, Småland), sjö i Ljungby kommun,  (32 ha)
Boasjön, Västmanland, sjö i Västerås kommun,

Se även
Boasjö, sjö i Nybro kommun i Småland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn